Gesikan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gesikan, Kebumen, by, 
 Gesikan, Purworejo, by, 
 Gesikan, Rembang, by, 
 Gesikan, Tuban, by, 
 Gesikan, Tulungagung, by, 
 Gesikan, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar